Victoria Falls peut désigner :
 les chutes Victoria ;
 la ville de Victoria Falls, au Zimbabwe.
  dans le Loch Maree dans le  (Écosse)